de Dikbekzaadkraker, een vogelsoort in Zuid-Amerika
 een benaming van de Miami, een indiaans volk, door andere indiaanse volken
 een van de hoofdkernen van de gemeente Mhlontlo in Zuid-Afrika
 Jeremiah Twa-Twa, een arts en politicus in Oeganda